

Sigle 
Terranova TV Sardegna – rete televisiva sarda
 Text to speech – dal testo al parlato, nome generico di varie tecnologie di sintesi vocale
 Thomassen Turbine Systems – azienda controllata da Ansaldo Energia
 Transaction Tracking System – protezione dei file dagli aggiornamenti incompleti di Novell NetWare
 Trouble Ticket System – categoria di software che facilita aziende, enti o istituzioni a gestire richieste di assistenza assegnando dei ticket di segnalazione a ciascuna delle domande ricevute. Vedi per esempio OTRS.
 Girls' Generation-TTS, sotto-unità della band k-pop sudcoreana, Girls' Generation.

Codici 
 TTS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tsaratanana (Madagascar)
 tts – codice ISO 639-3 della lingua thai nordorientale